Pixar in a box es un proyecto nacido en 2015 de la colaboración entre Pixar y Khan Academy. Este proyecto, destinados principalmente a alumnos de primaria y secundaria, tiene el objetivo de promover el interés en las asignaturas tradicionales enseñadas en las escuelas (ciencias, matemáticas, computación, humanidades…), a través de una serie de tutoriales gratuitos que demuestran cómo estas asignaturas son fundamentales para el proceso de creación cinematográfico de Pixar.

Por otro lado, estos tutoriales se asemejan a un detrás de cámaras de Pixar, a través del cual los usuarios podrán ver cómo los artistas y empleados de la compañía llevan a cabo su trabajo, aprendiendo así desde los conceptos básicos de animación y modelado, hasta técnicas de storytelling.

Dada la variedad de contenidos ofrecidos, la plataforma organiza los tutoriales por temáticas, permitiendo a los usuarios seleccionar las temáticas de su interés, entre las que se incluyen las siguientes categorías:

 Orientación
 El arte de la iluminación
 Efectos
 Patrones
 Articular
 Animación
 Modelado del ambiente
 Modelado del personaje
 Multitudes
 Escenarios y puesta en escena
 Renderizado

Referencias

Enlaces externos 

 Pixar in a box

Animación
Educación